Alexander Douglas-Hamilton, XVI duca di Hamilton – nobile scozzese
 Alfred Douglas-Hamilton, XIII duca di Hamilton – nobile scozzese
 Angus Douglas-Hamilton, XV duca di Hamilton – nobile scozzese
 Archibald Douglas-Hamilton – politico e nobile scozzese
 Douglas Douglas-Hamilton, VIII duca di Hamilton – nobile scozzese
 Douglas Douglas-Hamilton, XIV duca di Hamilton – nobile e ufficiale scozzese
 George Douglas-Hamilton, X conte di Selkirk – nobile e politico scozzese
 James Douglas-Hamilton – politico, generale e diplomatico scozzese
 Mary Victoria Douglas-Hamilton – nobildonna scozzese
 William Douglas Hamilton – archeologo, diplomatico, antiquario e vulcanologo britannico
 William Douglas-Hamilton, duca di Hamilton – nobile scozzese
 William Douglas-Hamilton, XII duca di Hamilton – nobile scozzese